Boris steht für:
 Boris, männlicher Vorname und Familienname
 Boris (Band), japanische Band
 Boris (Fernsehserie), italienische Fernsehserie
 Boris (Mondkrater), ein kleiner Mondkrater
 Boris (Schiff, 1894), bulgarisches Passagier- und Frachtschiff
 Boris Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln
 BORIS, Bodenrichtwertinformationssystem der Bundesrepublik Deutschland; bundesweites Online-Tool der landeseigenen Gutachterausschüsse für die Ermittlung des Bodenrichtwerts

Siehe auch:

 Borries
 Borris
 Borriss
 Borys
 Ein Fest für Boris